Burkina Faso is ingedeeld in 45 provincies. Deze provincies zijn verder onderverdeeld in 301 departementen.

Zie ook 
 ISO 3166-2:BF